Kleine schaarstaartkolibrie
 Mexicaanse schaarstaartkolibrie
 Peruaanse schaarstaartkolibrie